Wyssoki (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Wyssoki (Chanten und Mansen), Siedlung städtischen Typs im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen

 ländliche Siedlungen und Dörfer:
 Wyssoki (Belgorod, Gubkin), in der Oblast Belgorod, Rajon Gubkin
 Wyssoki (Belgorod, Krasnaja Jaruga), in der Oblast Belgorod, Rajon Krasnaja Jaruga
 Wyssoki (Belgorod, Krasnogwardeiski, Kalinowo), in der Oblast Belgorod, Rajon Krasnogwardeiski, Landgemeinde Kalinowo
 Wyssoki (Belgorod, Krasnogwardeiski, Utotschka), in der Oblast Belgorod, Rajon Krasnogwardeiski, Landgemeinde Utotschka
 Wyssoki (Belgorod, Prochorowka), in der Oblast Belgorod, Rajon Prochorowka
 Wyssoki (Belgorod, Stary Oskol), in der Oblast Belgorod, Rajon Stary Oskol
 Wyssoki (Brjansk, Surasch), in der Oblast Brjansk, Rajon Surasch
 Wyssoki (Brjansk, Trubtschewsk), in der Oblast Brjansk, Rajon Trubtschewsk
 Wyssoki (Krasnodar, Kurganinsk), in der Region Krasnodar, Rajon Kurganinsk
 Wyssoki (Krasnodar, Mostowskoi), in der Region Krasnodar, Rajon Mostowskoi
 Wyssoki (Murmansk), in der Oblast Murmansk
 Wyssoki (Orjol, Dmitrowsk, Berjosowka), in der Oblast Orjol, Rajon Dmitrowsk, Landgemeinde Berjosowka
 Wyssoki (Orjol, Dmitrowsk, Dolbenkino), in der Oblast Orjol, Rajon Dmitrowsk, Landgemeinde Dolbenkino
 Wyssoki (Orjol, Kromy), in der Oblast Orjol, Rajon Kromy
 Wyssoki (Rostow), in der Oblast Rostow
 Wyssoki (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Wyssoki (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Wyssoki (Tula), in der Oblast Tula
 Wyssoki (Woronesch, Olchowatka), in der Oblast Woronesch, Rajon Olchowatka
 Wyssoki (Woronesch, Talowaja), in der Oblast Woronesch, Rajon Talowaja